Martini kan hentyde til flere artikler:

 Dry martini, en populær cocktail
 Martini (vermouth), et mærke af vermouth
 Martini (efternavn), et italiensk efternavn
 Martini (bilfirma), et schweizisk bilfirma
 Martini (kvartet), kvartet der vandt Sweet Adelines International 2012
 MARTINI, molekyledynamik kraftfelt i kemi
 Automobiles Martini, en fransk fabrikant af racerbiler
 Martini Racing, motorsportshold sponsoreretaf Martini & Rossi
 Martiny Township, Michigan
 Mārtiņi, helligdag i Letland
 Martinis lov, relaterer dybden på et dyk med effekten af nitrogennarkose

Se også 
 Martini & Rossi, producent af Martini-varemærket
 Martini Shot, begreb brugt i filmindustrien om dagens sidste optagelse
 Martini–Henry, en riffel brugt i 1800-tallet af britiske soldater
 Martini–Enfield, en .303 kaliber version af Martini–Henry introduceret i 1895
 Pink Martini, amerikansk musikgruppe
 Mărtiniș, en kommune i Harghita, Rumænien